Peuranampumapää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peuranampumapää (kulle, lat 68,73, long 25,93), Lappland, Norra Lappland, 
 Peuranampumapää (kulle, lat 68,65, long 26,10), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar